Daniel Muñoz Serrano (1849-1930), écrivain et homme politique uruguayen ; 
 Daniel Muñoz de la Nava (1982-), joueur de tennis professionnel espagnol ; 
 Daniel Parejo Muñoz (1989-), footballeur espagnol ; 
 Daniel Muñoz (1996-), coureur cycliste colombien ; 
 Daniel Muñoz (1996-), footballeur colombien.